Záblatí kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
Záblatí (okres Jindřichův Hradec)
Záblatí (okres Prachatice)
Záblatí (okres Žďár nad Sázavou)